Пе́ррис () может означать:

Люди 
  (род. 1983) — греческий певец, музыкант и сочинитель песен.
  (1840 — после 1878) — франкоканадский взломщик-«медвежатник», грабитель банков.
  (1931—2015) — канадский мотогонщик.
  (род. 1992) — австралийский бегун-паралимпиец.

Прочее 
 Перрис — город в Калифорнии.

См. также 
 Перри
 Перис
 Перрисвилл
 Перрисберг